Atmos (klok)
 Atmos (dj)